Футболист года в Чили — футбольная награда от спортивных журналистов Чили, вручаемая лучшему игроку, выступающему в чемпионате Чили. Национальность футболиста не имеет значения.

Список победителей

Другие версии

ИИСФЧ 
Институт истории и статистики футбола Чили с 2006 года вручает свою премию лучшим игрокам Чили вне зависимости от того, где граждане этой страны выступают. Список победителей:
 2006: Матиас Фернандес ( Коло-Коло)
 2007: Умберто Суасо ( Коло-Коло)
 2008: Хорхе Вальдивия ( Палмейрас /  Аль-Айн)
 2009: Алексис Санчес ( Удинезе)

НАПФ 
Национальная Ассоциация Профессионального Футбола Чили с 2008 года также вручает свои призы по различным категориям — выявляются лучшие игроки по позициям, тренеры, арбитры и т. д. Ниже приведены победители в номинации «Лучшие из лучших» (Mejor de los mejores):
 2008: Гари Медель (Универсидад Католика)
 2009: Мигель Пинто (Универсидад Католика)
 2010:  Мауро Оливи (Аудакс Итальяно)

Примечания

Ссылки 
 www.rsssf.com

Футбольные награды
Футбол в Чили